Fédération anarchiste peut faire référence à :

 Fédération anarchiste, présente en Belgique, en France et en Suisse depuis 1953 ;
 Fédération anarchiste, présente en Grande-Bretagne et en Irlande depuis 1986 ;
 , présente en Pologne depuis 1988 ;
 , présente en Slovaquie et en Tchéquie depuis 1995 ;
 Fédération anarchiste-communiste d'Occitanie, présente en Occitanie de 1969 à 1976 ;
 , présente en Espagne depuis 2011 ;
 Fédération anarchiste ibérique, présente en Espagne et au Portugal en 1927 ;
 Fédération anarchiste informelle, organisation armée active en Italie depuis 2003 ;
 Fédération anarchiste japonaise, nom porté par deux organisations actives au Japon de 1946 à 1968 et depuis 1988 ;
 Fédération anarchiste italienne, présente en Italie depuis 1945 ;
 , présente au Mexique depuis 1945 ;
 , présente en Norvège depuis 1977 ;
 , présente à Pise depuis 1945 ;
 , présente en Pologne de 1926 à 1939 ;
 , présente à Rio de Janeiro depuis 2003 ;
 Fédération anarchiste uruguayenne, présente en Uruguay depuis 1956 ;
 , présente en Argentine depuis 2008 ;
 , présente en Argentine depuis 2010 ;
 , présente en Bulgarie depuis 1990 ;
 , présente en Allemagne de 1919 à 1933 :
 , présente en Allemagne et en Suisse depuis 2004 ;
 , présente en Grèce depuis 2003 ;
 , présente en Croatie et en Slovénie depuis 2009 ;
 , présente en Bulgarie de 1919 aux années 1990.

Article connexe 
 Internationale des fédérations anarchistes, organisation anarchiste internationaliste fondée en 1968
 Liste d'organisations anarchistes